Илия Иванов Баялцалиев е български комунистически активист, по-късно военен деец.

Биография 
Роден е на 23 май 1911 година в град Солун. Син е на дееца на ВМОРО Иван Баялцалиев, търговец на манифактура, собственик на мелница. Брат е на Христо Баялцалиев. Илия Баялцалиев завършва средно образование. В 1931 година емигрира в България.

От 1932 година е член на БКП и секретар на Околийския комитет на БКП в София. Става политически ръководител на строителни групи при строителното обединение на Софийския градски съвет. По време на Втората световна война е мобилизиран като подпоручик от запаса в 50-и пехотен нишавски полк в Пирот, където е командир на минохвъргачен взвод. Работи за създаването на прокомунистически войнишки комитет. На 2 август 1944 година бяга заедно с командвания от него взвод и една минохвъргачка при югославските комунистически партизани от Пиротския партизански отряд. От 12-те войника във взвода девет остават при партизаните, а трима се завръщат в полка. От 18 август 1944 година Баялцалиев е партизанин в Царибродския партизански отряд. На 6-8 септември 1944 година участва в установяването на комунистическа власт в Лукавица и Цариброд. Участва в опити за откриване на военни „престъпници“ сред българските военни от частите в Югославия.

В края на септември 1944 година се присъединява към отчественофронтовската българска армия. В периода 5 октомври 1944 – 24 януари 1945 е помощник-командир на трето артилерийско отделение в рамките на единадесети дивизионен артилерийски полк. На 25 януари 1945 година е назначен за помощник-командир на четиридесет и първи пехотен полк. Награждаван е с орден „За храброст“ IV степен, 1-ви и 2-ри клас, както и съветския орден „Червена звезда“. През декември 1949 година е обвиняем по делото срещу Трайчо Костов.

Обвинителният акт гласи:

Илия Баялцалиев е обвинен:

Осъден е от Върховния съд на 8 години строг тъмничен затвор с лишаване от права за срок от 10 години, глоба от 10 000 лева, която при невнасяне се заменя с 40 дни затвор и конфискация на половината му имущество.

След освобождаването му през 1956 г. според секретна справка, продължава да посещава югославската легация в София, откъдето взема и разпространява вестник „Нова Македония“ и твърди, че органите на Държавна сигурност обикалят софийските будки и изкупуват вестника, за да не достигне той до обществеността.

По-късно се преселва в Югославия, живее в Скопие.

Родословие

Бележки 

Родени в Солун
Български комунисти до 1944 година
Български офицери от Македония
Български майори
Членове на БКП
Процес срещу Трайчо Костов
Носители на орден „За храброст“ IV степен
По произход от Гевгели